Wilsey kan syfta på:

 Shannon Michelle Wilsey (1970–1974), en amerikansk skådespelare, strippa och porrskådespelare mer känd som Savannah (porraktör)
 Wilsey, Kansas